Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Звезда» Кропивницкий (ранее выступавшем под названиями «Сельмаш», «Трактор», «Торпедо», «Динамо», «Звезда-НИБАС»). В нём представлены сведения обо всех участиях клуба в крупных турнирах. Список составлен на основе сведений, представленных в источниках.

Наивысшим достижением ФК «Звезда» за всё время является шестое место в чемпионате Украины 1995/1996, а также выход в полуфинал Кубков Украины 1998/1999 и 1999/2000

История 

Датой основания футбольного клуба «Звезда» считается 16 () октября 1911 года. В первые годы своего существования команда участвовала в соревнованиях местного значения, а в 1938 году впервые приняла участие в Кубке СССР. В дальнейшем коллектив неоднократно выступал в чемпионатах и кубках Украинской ССР, наивысшими достижениями в которых являются бронза чемпионата 1955 года и победа в кубке 1953 года. В 1958 года команда дебютировала в классе «Б» чемпионата СССР. Всего в чемпионатах СССР, за 34 сезона «Звезда» сыграла 1400 игр, в которых одержала 526 побед, 382 ничьи и 492 поражения, забила 1602 и пропустила 1546 голов. Наибольшее количество матчей и наибольшее количество голов в составе клуба, в советский период, провёл Валерий Самофалов (552 игры, 72 гола).

После распада СССР команда стартовала в переходной лиге чемпионата Украины. За 4 сезона клуб прошёл путь от третьей до высшей лиги, где в дебютном чемпионате занял 6-е место, а позже дважды дошёл до полуфинала Кубка Украины. В 2006 году из-за финансовых проблем команда снялась с чемпионата и лишилась профессионального статуса, однако через 2 года клуб был восстановлен. В дебютном чемпионате возрождённая команда стала чемпионом Второй лиги и вышла в Первую лигу. В 2016 году «Звезда» в третий раз стала чемпионом среди команд первой лиги и получила право выступать в Премьер-лиге Украины.

СССР (1938—1991) 

 •
 •
 •

Украина (1992—) 

 •  •  •  •

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Сезоны
Звезда